Ши́жегда (на картах XVIII века Шижехта) — река в России, протекает в Ивановской области. Устье реки находится в 151 км по левому берегу реки Клязьмы. Длина реки составляет 57 км, площадь водосборного бассейна — 564 км².

Впадает в Клязьму на границе с Владимирской областью.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033228
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003322
 Код бассейна — 09.01.03.011
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 1 км: река Маншинка (Маньшинка) (лв)
 37 км: ручей Вазаль (пр)

Населённые пункты 
 село Воскресенское (на обоих берегах);
 посёлок Архиповка (по правому берегу);
 деревни Боняково, Ново, Пельхово, Сергеево, Набережная (по левому берегу), Речная (по правому).

В Воскресенском, вблизи Пельхова, в Набережной через реку перекинуты мосты для движения автомобилей.

Хозяйственное значение 
В нижнем течении, в заболоченной пойме (от деревни Набережной до устья) расположен государственный природный заказник федерального подчинения «Клязьминский».

Примечания

Литература 
  (обл.)

Реки Савинского района
Притоки Клязьмы